DUD est un sigle qui peut désigner : 
 Delap-Uliga-Darrit, la capitale des îles Marshall.

DUD est le code qui peut désigner :
 .
Code